Herrevad kan syfta på:

 Herrevads kloster – ett cistercienserkloster i norra Skåne
 Herrevad eller Herrevadsbro – en plats i Kolbäck, möjligen känt från Slaget vid Herrevadsbro.